Sezon 1937/1938 był 14. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna AIK Fotboll. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IK Sleipner, dla którego było to pierwsze mistrzostwo w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Curt Hjelm, który w barwach IK Sleipner strzelił 13 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji